Георги Иванов Занешев е български лекар, общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Георги Занешев е роден през 1878 година в град Воден, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Произхожда от видния род Занешеви. По професия е лекар и същевременно е деец на ВМОРО, член е на Македонската дружина „Звезда“, баща на Надежда Занешева, жена на Кирил Дрангов и майка на Райна Дрангова. Неговият син Асен Занешев е член на ВМРО, убит при опит за задържането му през 1944 година по нареждане на Лев Главинчев.

Георги Занешев умира през 1961 година.

Бележки 

Родени във Воден
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Починали във Воден
Български лекари от Македония
Български общественици от Македония
Занешеви